Чёрный Остров (укр. Чорний Острів) — многозначный термин.

 Чёрный Остров (бывш. Чёрный Городок) — посёлок городского типа в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.
 Чёрный Остров — село в Жидачовском районе Львовской области Украины.
 Чёрный остров (фр. L'Île Noire) — седьмой альбом комиксов Эрже о приключениях Тинтина, опубликованный в 1937 году.